«Remixed» — компіляція естонського гурту «Smilers». Випущено у 2002 році.

Список композицій 
 «Kalamaja cowboy» [Jihaaaa remix]
 «Kvaliteetaeg» [Bootylicious remix]
 «Lähme sõidame» [3-seeria BMW remix]
 «Mina, Pets, Margus ja Priit» [Captain Morgan remix]
 «Mürk» [Positiivne case remix]
 «Jalgpall on parem kui seks» [Staadioni remix]
 «Kui sa tahad seksi» [Siisteemidagi remix]
 «Ära viska mind ära» [Recycle mix]
 «Tantsin sinuga taevas» [Shangri-la remix]
 «5 kasti õlut» [Mix, mix? remix]
 «Tahan sind» [Viktoriin remix]
 «Läbi elu» [Suure surmaga remix]

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Smilers